De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1993 werden op 19, 20 en 21 februari 1993 gereden op de ijsbaan Circolo Pattinatori Pinè te Baselga di Pinè (Italië).

De Duitse Franziska Schenk en de Amerikaan Brian Smith werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1993
Schaatsen in Italië
 1993
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Schaatsen